Hanna Erikson z d. Brodin (ur. 2 czerwca 1990 w Örebro) – szwedzka biegaczka narciarska, siedmiokrotna medalistka mistrzostw świata juniorów.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Hanna Eriksson pojawiła się 9 grudnia 2006 roku, podczas zawodów FIS Race w szwedzkim Idre. Zajęła tam dziesiąte miejsce w biegu na 7,5 km techniką klasyczną. Dwa lata później wystartowała na Mistrzostwach Świata Juniorów w Malles Venosta, gdzie wywalczyła srebrny medal w sztafecie. Rok później, na Mistrzostwach Świata Juniorów w Praz de Lys – Sommand zdobyła srebrne medale w sztafecie i sprincie techniką klasyczną, a w biegu łączonym na 10 km była trzecia. Miesiąc później, 18 marca 2009 roku w Sztokholmie zadebiutowała w Pucharze Świata, zajmując 44. miejsce w sprincie stylem klasycznym. Wystartowała także w trzech pozostałych etapach Finału PŚ w sezonie 2008/2009. Punktów jednak nie zdobyła i nie została uwzględniona w klasyfikacji generalnej. Na Mistrzostwach Świata w Libercu najlepszy wynik osiągnęła w biegu na 10 km techniką klasyczną, w którym zajęła 38. miejsce.

Na początku sezonu 2009/2010 po raz pierwszy zdobyła pucharowe punkty. Miało to miejsce 19 grudnia 2009 roku w słoweńskiej miejscowości Rogla, gdzie była jedenasta w sprincie klasykiem. Wzięła także udział w czwartej edycji Tour de Ski, jednak nie ukończyła rywalizacji. W pozostałej części sezonu kilkakrotnie punktowała i w efekcie uplasowała się na 56. pozycji w klasyfikacji generalnej. Na Mistrzostwach Świata Juniorów w Hinterzarten w 2010 roku zdobyła złoty medal w sprincie techniką dowolną oraz brązowe w sztafecie i biegu na 5 km stylem klasycznym. Pierwsze podium Pucharu Świata wywalczyła 23 stycznia 2011 roku w Otepää, gdzie była druga w sprincie klasykiem. W sezonie 2010/2011 punktowała jeszcze dwukrotnie, w obu przypadkach zajmując miejsca w pierwszej dziesiątce zawodów. W klasyfikacji generalnej zajęła tym razem 39. miejsce. Podczas Mistrzostw Świata w Oslo w 2011 roku wystąpiła tylko w sprincie techniką dowolną, zajmując dziesiąte miejsce.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w etapach PŚ chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2013/2014

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Szwedzcy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1990
Ludzie urodzeni w Örebro